Ziegelbrunnen bezeichnet:

einen Ortsteil:
 Ziegelbrunnen (Aichstetten), Einzelhof im zentralen Gemeindeteil von Aichstetten, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

einen Flur- oder Gewannnamen:
 Ziegelbrunnen bei Großeicholzheim
 Ziegelbrunnen auf der Gemarkung von Hart (Haigerloch)

Quellen:
 Ziegelbrunnen (Lauterhofen), eine Quelle der Lauterach in Lauterhofen, Markt Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Ziegelbrunnen (Brunnen), Quellen-Geotop in der Gemeinde Lichtenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg